El topónimo Lambeth puede hacer referencia a varios lugares de Inglaterra:

 Lambeth, un municipio del Gran Londres;
 Lambeth, un barrio en el municipio anterior;
 Lambeth, un antiguo municipio metropolitano en el condado de Londres;
 Lambeth, una circunscripción parlamentaria representada en la Cámara de los Comunes del Reino Unido.

También están:
 el Palacio de Lambeth, residencia oficial en Londres del Arzobispo de Canterbury;
 Lambeth Walk, una calle en el barrio londinense de Lambeth;
 Lambeth Bridge, un puente en el barrio anterior.